Nudez

Localidades

Nus (Vale de Aosta), uma comuna italiana da região do Vale de Aosta

Outros
Nus (álbum)

Desambiguação